Branton kan syfta på följande platser i England:

 Branton, Northumberland – en ort i Ingram, Northumberland
 Branton, South Yorkshire – en ort i Cantley, Doncaster, South Yorkshire
 Branton Green – en ort i Great Ouseburn, Harrogate, North Yorkshire